La temporada de 1983 del Campeonato del Mundo de Motociclismo fue la 35.º edición del Campeonato Mundial de Motociclismo.

Desarrollo y resultados 

La batalla de 1983 por la supremacía de 500cc entre la Honda de Freddie Spencer y la Yamaha de Kenny Roberts sería una de las temporadas más dramáticas desde la duelo de 1967 entre Giacomo Agostini y Mike Hailwood. Como fue el caso en 1967, la batalla por la corona de 500 cc enfrentaría a un excampeón del mundo montando a un poderosa motociclseta pero con mala pericia en la conducción contra un joven advenedizo que pilotaba una motocicleta de tres cilindros menos potente pero con mejor manejo. También como en 1967, la persecución por el título no se decidiría hasta la última carrera de la temporada.

1983 sería el último año para la clase 50 cc ya que se actualizaría a 80 cc  para la temporada de 1984. Stefan Dörflinger tendría el honor de ser el último Campeón del Mundo de 50 cc. Ángel Nieto ganó la corona de 125 cc de manera contundente, por lo que es su 12.º campeonato mundial. Carlos Lavado se alzaría con su primer campeonato mundial de 250 cc en una temporada en la que ocho pilotos compartieron victorias en once carreras, siendo Lavado el único competidor en ganar más de una vez. El piloto británico de dieciocho años, Alan Carter, creó emoción al ganar el Gran Premio de Francia de 250cc en la que era su segunda carrera en el campeonato mundial, convirtiéndose en el ganador más joven de una carrera de 250cc en el Mundial. A pesar de la radiante debuta, sería la única victoria de Carter en su carrera.

Calendario

Resultados

500cc

{|
|

250cc

125cc

50cc

Referencias

Enlaces externos 

 Historia y palmarés 1980-1989

Deportes de motor en 1983
1983